Niemcy:
 Bornheim – dzielnica Burscheid
 Bornheim – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Bornheim – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg
 Bornheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms
 Bornheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Bornheim – były urząd